Eber da Rosa puede referirse a:

 Eber da Rosa Viñoles (1949-1997), abogado y político uruguayo perteneciente al Partido Colorado.
 Eber da Rosa Vázquez (1956-), abogado y político uruguayo perteneciente al Partido Nacional.